Мя́та () — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды сильно ароматичны, большинство из них содержит много ментола.

Растения рода Мята существенно различаются по химическому составу образуемых при метаболизме летучих веществ — метаболитов, так называемых душистых веществ, что проявляется в разном запахе и в разном составе эфирных масел.

Название рода происходит от имени нимфы Минфы (или Минты), богини реки Кокитос, по имени которой также названы горы Минти в Трифилии в южной Элиде, возлюбленной бога подземного царства Аида. Супруга Аида Персефона превратила её в растение — душистую мяту.

Использование 
Растения рода Мята широко используются: в приготовлении пищевых продуктов, в косметике —  и ; в фитотерапии и ароматерапии — мята перечная, мята водная (Mentha aquatica), мята болотная (Mentha pulegium); в фармакологии — преимущественно мята перечная.

Выращивание 
Растение хорошо растёт возле бассейнов с водой, озёр, рек и прохладных влажных мест в полутени. Мята растет круглый год и хорошо переносит широкий спектр условий, а также может выращиваться на открытом солнце.

Мята быстро растёт, расширяя свой охват по поверхности за счёт сети корневищ. Из-за их быстрого роста одно растение мяты вместе с небольшим уходом обеспечит более чем достаточно мяты для домашнего использования. Некоторые виды мяты более агрессивны, чем другие. Даже с менее инвазивными разновидностями мяты следует проявлять осторожность при смешивании любого из них с другими растениями, чтобы мята не взяла верх. Чтобы контролировать мяту на открытом воздухе, их следует сажать в глубокие бездонные контейнеры, погружённые в землю, или высаживать над землёй в кадках и бочках.

Некоторые виды мяты можно размножать семенами, но рост из семян может быть ненадёжным методом выращивания мяты по двум причинам: семена мяты сильно изменчивы — в конечном итоге можно получить растение с изменённым фенотипом ― и некоторые гибридные сорта мяты стерильны. Эффективнее корневища здоровых растений.

Наиболее распространёнными и популярными для коммерческого выращивания являются мята перечная (), мята колосистая (), Mentha gracilis и Мята полевая (), также (совсем недавно) Мята душистая ()

Сбор листьев мяты можно производить в любое время. Свежие листья следует использовать немедленно или хранить до нескольких дней в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. По желанию, листья можно заморозить в лотках для кубиков льда. Сушёные листья мяты следует хранить в герметичном контейнере в прохладном, тёмном и сухом месте.

Кулинария 

В ближневосточной кухне мята используется в блюдах из баранины , в то время как в британской кухне и американской кухне используются мятный соус и мятное желе соответственно. Мята (пудина) — один из основных продуктов индийской кухни, используемый для ароматизации карри и других блюд.

Мята — необходимый ингредиент чая Туарег, популярного в северных африканских и арабских странах. В алкогольных напитках иногда используется мята для аромата или украшения, например мятный джулеп и мохито. Crème de menthe — это ликёр со вкусом мяты, который используется в таких напитках, как кузнечик или слоистых коктейлях.

Эфирное масло мяты и ментол широко используются в качестве ароматизаторов в освежителях дыхания, напитках, антисептических полосканиях для рта, зубной пасте, жевательной резинке, десертах и конфетах, таких как мята (конфеты) и мятный шоколад. Вещества, придающие мяте характерный аромат и вкус, — это ментол (основной аромат мяты перечной и японской мяты) и пулегон (у пеннирояля и корсиканской мяты). Соединением, в первую очередь, отвечающим за аромат и вкус мяты кудрявой() является L - карвон.

Народная медицина и косметика 
В Древней Греции втирали мяту на свои руки, полагая, что это сделает их сильнее. Изначально мята использовалась, как лекарственное растение для лечения боли в животе и груди. Известно несколько вариантов применений в традиционной медицине разных стран.

Ароматерапия 
Известная в греческой мифологии, как трава гостеприимства одним из первых известных применений мяты в Европе было ее дезодорирование помещений. Трава была разбросана по полу, чтобы скрыть запах земляного пола. Когда гость наступал на мяту, это способствовало распространению её запаха по комнате. Сегодня его чаще используют для ароматерапии с использованием эфирных масел.

Инсектициды 
Масло мяты также используется в качестве экологически чистого инсектицида из-за его способности убивать некоторых распространённых вредителей, таких как осы, шершни, муравьи и тараканы.

Таксономия 
, Species Plantarum 2: 576. 1753.

Синоним
, Gard. Dict., ed. 4. 1754.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 42 вида и гибрида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По информации базы данных The Plant List, вид  понижен в статусе до разновидности вида .

По информации той же базы данных,  является синонимом разновидности 

Гибриды:
 
  — Межвидовой гибрид мяты полевой и мяты длиннолистной
  — Межвидовой гибрид мяты водной и мяты длиннолистной
 
 
 
 
  — Межвидовой гибрид мяты водной и мяты душистой
 , межвидовой гибрид мяты водной и мяты колосистой
 
 , межвидовой гибрид мяты длиннолистной и мяты душистой
  — Межвидовой гибрид мяты водной, мяты полевой и мяты колосистой
  — Межвидовой гибрид мяты полевой и мяты водной
  — Межвидовой гибрид мяты колосистой и мяты душистой

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

 

Котовниковые
Лекарственные растения
Флора Евразии
Флора Северной Америки
 
Флора Африки
Флора Австралии